Čurda (Čurdová) může být:

 Anna Čurdová (* 1962) – česká politička ČSSD
 František Czurda (1844–1886) – český lékař a etnolog působící na Jávě
 Josef Čurda (1916–?) – český fotbalista 30. a 40. let
 Karel Čurda (1911–1947) – český parašutista, jenž zradil své druhy
 Milan Čurda (1966–2023) – autodopravce a zemědělec z Tuhaně, tzv. osmipromilový řidič

jiný význam
 v hereckém a divadelním slangu – velmi malá role

Česká příjmení